

Patronyme 

 Florence Hainaut (1981-), journaliste belge ;
 Olivier Hainaut (1966-), astronome belge ;
Julie Hainaut, journaliste franco-belge.

Toponyme

Régions 

 le comté de Hainaut, ou Hainau, un comté fondé au ,
 le Hainaut français, une région située dans la partie sud-ouest de l'ancien comté de Hainaut ;
 la province de Hainaut, une province de Belgique située en Région wallonne,
 le Hainaut occidental, une sous-région de la province de Hainaut, situe dans la partie ouest de celle-ci ;
 le Hainaut, ou Hainau, une région transfrontalière informelle, à cheval sur la France et la Belgique et correspondant approximativement à l'ancien comté de Hainaut.

Villes 
 Aubry-du-Hainaut, une commune située dans le département du Nord (région Hauts-de-France, France) ;
 Leuze-en-Hainaut, une ville située dans la province de Hainaut (Région wallonne, Belgique).

Sport 
 Royal Golf Club du Hainaut
 Hainaut Volley
 Saint-Amand Hainaut Basket

Autres 
 Hainaut-Sambre, entreprise sidérurgique belge
 Liste des comtes de Hainaut
 Guerre de Succession de Flandre et du Hainaut
 Université de Mons-Hainaut
 Salle du Hainaut
 Prix du Hainaut
 Régiment du Hainaut
 Rue du Hainaut, voie du  arrondissement
 Stade du Hainaut

Notes et références 

Patronyme belge